El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1957 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 23 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Municipal Auditorium en Kansas City, Misuri.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que derrotaron en la final a la Universidad de Kansas tras una triple prórroga, algo que también sucedió en su semifinal ante Michigan State. Ambos partidos están considerados entre los mejores de la historia de la NCAA por USA Today.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1957
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA